

Toponyme 

 Kobo, une localité située dans le département de Ouindigui ;

 Kobo, une localité située dans le département du Mayo-Kani et la Région de l'Extrême-Nord ;

 Kobo, une ville de la région Amhara ;
 Kobo, un woreda de cette même région.

Langue 
 Kobo, une langue bantoue parlée en République démocratique du Congo.

Personnalités 
  (774-835), le fondateur de l'école bouddhiste Shingon.
 Kōbō Abe, un écrivain japonais (1924-1993).
 Kōbō Kenichi, un sumo japonais.
 Kobo (1992-), un rappeur belge.

Liseuse 
 Kobo Inc., une entreprise canadienne qui produit des liseuses
 Kobo eReader, un modèle de liseuse de l’entreprise ci-dessus
 Kobo Touch, un modèle de liseuse de l’entreprise ci-dessus